Faggot (fascina in lingua inglese) può indicare:

 Faggot – alimento britannico
 Faggot – insulto in lingua inglese rivolto a un omosessuale
 Jacob Faggot – scienziato svedese

Pagine correlate 
Fag
Fagot